Biblioteca Imperiale di Vienna – biblioteca austriaca, ora chiamata "Biblioteca Nazionale Austriaca"
 Biblioteca pubblica imperiale – biblioteca russa, ora chiamata "Biblioteca nazionale russa"
 Biblioteca di Trantor, nota anche come Biblioteca Imperiale – luogo fittizio del Ciclo dell'Impero e del Ciclo della Fondazione